Barla, comune della Turchia nel distretto di Eğirdir
Bârla, comune della Romania nel distretto di Argeș
Jean Baptiste Barla, micologo francese